Zagato steht für:

 Zagato, ein italienischer Automobilhersteller

Zagato ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Zagato, italienischer Unternehmer
 Elio Zagato (1921–2009), italienischer Automobildesigner
 Ugo Zagato (1890–1968), italienischer Automobildesigner